Tropp peut faire référence à : 
 Corey Tropp (né en 1989), joueur américain de hockey sur glace.
 Joel Tropp (né en 1977), mathématicien américain.